Вади́м Олекса́ндрович Саве́рський ( — ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Навчався у Луцькому НВК № 26, Луцькому кооперативному коледжі.

Мобілізований у травні 2014 року до 51-ї окремої механізованої бригади. У складі бригади пройшов бої у секторі «Д», після її переформатування увійшов до складу новоствореної 14-ї бригади, солдат, стрілець.

Перебував на передовій 3,5 місяця, зазнав контузії в боях під Савур-Могилою наприкінці липня. Брав участь у боях за Мар'їнку. У вересні 2014 року повернувся додому для лікування і реабілітації.

5 липня 2015-го помер після тривалого лікування та реабілітації, 6 липня у Луцьку оголошено днем жалоби. 7 липня похований на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа, поруч із труною поставили коровай — мав одружуватися, вже й відбулися заручини.

Без Вадима лишились батьки й наречена.

Вшанування 
 9 грудня 2015 року на будівлі Коледжу технологій, бізнесу та права відкрито й освячено меморіальну дошку на честь випускників Вадима Саверського, Миколи Жиганюка та Сергія Шкредя.

Джерела 
 Саверський Вадим Олександрович
 У Луцьку прощалися з Героєм

Уродженці Луцька
Поховані в Луцьку